Манусская сипуха () — малоизвестный живущий в лесах вид сипух. В ходе исследований было найдено только две особи. Рассказов местных жителей тоже мало, из чего можно предположить, что их численность не превышает 1000 особей. Эндемик Адмиральских островов (Архипелаг Бисмарка, Папуа — Новая Гвинея). Иногда считается подвидом или даже синонимом австралийской сипухи.

Внешний вид 
Рост — от 41 до 46 см. Самки обычно немного больше чем самцы. Верхняя часть тела бурая с белыми и черными пятнами. Нижняя часть тела белёсая, нижняя живота охряная. Грудь в коричневых пятнах.

Примечания

Ссылки 
 
 

Животные, описанные в 1881 году
Сипуховые
Птицы Океании
Эндемики архипелага Бисмарка
Таксоны, описанные Лайонелом Ротшильдом